А́нна Влади́мировна Бори́сова (род. 25 апреля 1978, Псков) — российский , и художник-аниматор.

Биография 
Родилась 25 апреля 1978 года в Пскове.

В 2000  окончила факультет изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, затем курсы художников-аниматоров при студии «Мельница» (мастер класс Константина Бронзита), где работала в 2000—2002 художником-аниматором.

С 2003 — аниматор, помощник режиссёра, а затем — режиссёр на проекте «Смешарики». Режиссёр эпизодов сериалов «ПИН-код», «Дракоша Тоша», «Тима и Тома» и «Малышарики». С 2018 — режиссёр эпизодов сериалов «Оранжевая корова».

Фильмография

Режиссёрские работы 
 2003—2012 — Смешарики
 2008—2009 — Смешарики. Азбука здоровья
 2010—2013 — Оазис Оскара
 2011—2017 — Смешарики. ПИН-код
 2012—2013 — Смешарики. Новые приключения
 2015—2018 — Малышарики
 2015—2021 — Тима и Тома
 2018—2019 — Дракоша Тоша
 2018—наст. время — Монсики
 2018—наст. время — Оранжевая корова
 2018—наст. время — Приключения Пети и Волка
 2020 — Смешарики. Новый сезон
 2020 — Оазис Оскара. Новый сезон
 2020—наст. время — Зебра в клеточку
 2022—наст. время — Умка

Художник-аниматор 
 2003 — Карлик Нос
2003—2012 — Смешарики

Примечания 

Выпускники Российского государственного педагогического университета

Ссылки 
 
 

Режиссёры по алфавиту
Режиссёры России
Мультипликаторы по алфавиту
Мультипликаторы России